Кей-Си и Джо́джо () — американская музыкальная группа, работающая в жанре R&B. В составе два брата — Седрик Хейли (по прозвищу Кей-Си) и Джоэл Хейли (по прозвищу Джоджо).

Оба прославились в первой половине 1990-е годы как участники высоко котировавшейся в музыкальных чартах группы Jodeci (в состав которой помимо них входили Дональд и Дэлвин Дегрейты по прозвищам Деванте Свинг и Дэлвин).

В конце 1990-х годах годов три песни дуэта — «You Bring Me Up» (1997), «All My Life» (1998), «Tell Me It’s Real» (1999) — достигали в США первой десятки жанрового ритм-н-блюзового чарта журнала «Билборд». Причём их самая популярная песня «All My Life» в начале 1998 года побывала на 1 месте и ритм-н-блюзового чарта «Билборда», и его главного (всежанрового) чарта Billboard Hot 100.

Дискография 
 См. статью «K-Ci & JoJo discography» в англ. разделе Википедии.

Награды и номинации

American Music Awards 

|-
| 1999 || K-Ci & JoJo || Favorite R&B Band/Duo/Group || 
|-
| 2000 || K-Ci & JoJo || Favorite R&B Band/Duo/Group ||

Blockbuster Awards 

|-
| 1999 || K-Ci & JoJo || Best Group — R&B ||

Grammy Awards 

|-
| 1997 || «How Do U Want It» || Best Rap Performance by a Duo or Group || 
|-
| 1999 || «All My Life» || Best R&B Vocal Performance || 
|-
| 1999 || «All My Life» || Best R&B Song ||

MTV Video Music Awards 

|-
| 1998 || «All My Life» || Best R&B Video || 
|-
| 2001 || «Crazy» || Best Video from a Film ||

NAACP Awards 

|-
| 1999 || K-Ci & JoJo || Outstanding Duo or Group ||

Soul Train Awards 

|-
| 1999 || «All My Life» || Best R&B/Soul Single, Group, Band or Duo ||

См. также 
 Jodeci

Примечания

Ссылки 
 Избранные видеоклипы на YouTube
 «You Bring Me Up» (1997)
 «All My Life» (1998)
 «Tell Me It’s Real» (1999)
 «Crazy» (2001)
 K-Ci & JoJo на сайте AllMusic

Музыкальные дуэты
Музыкальные коллективы из Северной Каролины
Исполнители, возглавлявшие Billboard Hot 100